Лукья́нчиков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Фамилия 
 Лукьянчиков, Анатолий Егорович (род. 1975) — советский, молдавский и российский футболист.
 Лукьянчиков, Леонид Васильевич (1924—2006) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лукьянчиков, Николай Никифорович (род. 1936) — доктор экономических наук, профессор.

 Лукьянчикова, Ксения Эдуардовна (род. 1993) — российская актриса.

Топоним 
 Лукьянчиков — хутор, Верхнемамонский район, Воронежская область, Россия.

Примечания